Arthur Prüfer (1860-1944), musicologue allemand
 Benjamin Prüfer (* 1979), journaliste et écrivain allemand
 Curt Max Prüfer (1881–1959), un ambassadeur allemand
 Friedrich Wilhelm Prüfer (1818–1888), un homme politique allemand, membre du parlement de Saxe
 (Ernst Paul) Heinz Prüfer (1896, Wilhelmshaven  1934, Münster), un mathématicien allemand
 Johannes Prüfer (1882–1947), éducateur et chercheur de Fröbel allemand
 Jürgen Prüfer (* 1967), entraîneur de football allemand
 Richard Prüfer (1836–1878), un des députés de Prusse, maire de Dortmund
 Tillmann Prüfer (* 1974), journaliste allemand

Mathématiques 
 codage de Prüfer, du nom du mathématicien Heinz Prüfer qui l'a utilisé pour la première fois
 groupe de Prüfer, nommé ainsi en l'honneur du même mathématicien

Patronyme allemand